West Wickham kan syfta på:

Storbritannien 

West Wickham, Cambridgeshire, ort i England, 
 West Wickham, London, område i London, England,